Miejscowości w Polsce:
 Ględy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Łukta
 Ględy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Małdyty
 Ględy – osada w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń